— парк в специальном административном районе Токио Эдогава, открывшийся 1 июня 1989 года. Построенный на рекультивированной территории, включающей два искусственных острова, он является вторым по площади парком Токио (после парка Мизумото).

В парке располагается океанариум и птичий заповедник, занимающий примерно треть территории парка. В заповеднике располагается Центр изучения морских птиц, хранящий информацию о видах, обитающих в Японии. Правительство Токио ведёт работу по внесению парка в список водно-болотных угодьев, имеющих международное значение главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц.

В 2001 году в парке было открыто 117-метровое колесо обозрения , являющееся вторым по высоте в Японии. В ясную погоду с него открывается вид на Токийский залив, префектуру Тиба, район Эдогава, «Диснейленд» и гору Фудзияма.

В парке также имеются гостиница и два пляжа, расположенные на искусственных островах. Западный пляж связан с основной территорией парка мостом Нагиса-Касай и является популярным местом отдыха горожан. Он открылся в 2015 году, поскольку ранее все пляжи в столице были закрыты из-за загрязнения. Восточный пляж недоступен для посетителей, поскольку расположен на территории птичьего заповедника.

В весенний период цветения сливы и сакуры, называемый в Японии «Ханами», парк является популярным местом для пикников под цветущими деревьями.

Примечания

См. также 
 Tokyo Metropolitan Park Association site
 Japan Guidebook

Сады и парки Токио
Появились в 1989 году в Японии
Эдогава